Бертельс — фамилия. Известные носители:

 Бертельс, Андрей Андреевич (1841—1903) — санкт-петербургский архитектор.
 Бертельс, Андрей Евгеньевич (1928—1995) — советский и российский востоковед; сын Е. Э. Бертельса.
 Бертельс, Борис Александрович (1889—1954) — советский театральный режиссёр. Заслуженный деятель искусств Крымской АССР (1940).
 Бертельс, Дмитрий Евгеньевич (1917—2005) — советский и российский востоковед (арабист и иранист), историк востоковедения; сын Е. Э. Бертельса.
 Бертельс, Евгений Эдуардович (1890—1957) — советский востоковед (иранист и тюрколог), член-корреспондент АН СССР (1939).
 Бертельс, Франциска (род. 1986) — немецкая бобслеистка, призёр чемпионатов мира.